Флаг Нгазиджи — официальный флаг Автономии Нгазиджа (или Гранд-Комор) в Союзе Коморских Островов.

Описание 

Синий цвет полотна флага символизирует море, окружающее остров, полумесяц — ислам, религию абсолютного большинства населения острова (98 %), четыре звезды означают 4 автономии, из которых состоит архипелаг.

См. также 
 Флаг Комор

Флаг
Флаги регионов